28978 Іксіон — мала планета Сонячної системи
 Іксіон — цар лапітів